Караберда () — упразднённая в 2005 году деревня в Зианчуринском районе Республики Башкортостан. Входила на момент упразднения в состав Новочебенкинского сельсовета.

География 
Расположена была в западной части Зилаирского плато возле небольшой реки.

Расстояние до:

 районного центра (Исянгулово): 22 км,
 центра сельсовета (Новые  Чебенки): 12 км,
 ближайшей ж/д станции (Тюльган): 36 км.

История 
Упразднена Законом Республики Башкортостан от 20 июля 2005 года № 211-з «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населённых пунктов, переносом административных центров».

Население 
На 1 января 1969 года проживали 123 человека; преимущественно башкиры.

Население на 1 января 2002 года составляло 0 человек.

Примечания

Литература 
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. С.164.

Населённые пункты, упразднённые в 2005 году
Исчезнувшие населённые пункты Зианчуринского района